Хуторское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Увельском районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — село Хуторка.

География 
Хуторское сельское поселение расположено в южной части Увельского муниципального района. Общая площадь Хуторского сельского поселения составляет 371 тыс. кв.км. Поселение граничит на юго-западе с Половинским сельским поселением, на северо-востоке с Рождественским сельским поселением, севернее с Хомутининским сельским поселением, на северо-западе с п.Увельский, на юге с Троицким районом.

Расстояние от центра поселения до районного центра посёлка Увельский — 23 км.

На территории сельского поселения находится множество озер. Среди них: Епихино, Песчаное, Дорино, Черное, Маринчево, Гагарье.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Предприятия 
В настоящее время в поселении функционируют следующие учреждения социальной сферы:
 дошкольных учреждений - 1;
 полных средних школ - 1;
 основных - 1;
 врачебная амбулатория - 1
 домов культуры и сельских клубов -1;
 библиотек - 2;
 ФАП-1
 жилищно-коммунальное хозяйство - 1
 пост пожарной охраны

На территории сельского поселения имеется 3 сельхозпредприятия, 4 крестьянских фермерских хозяйств, 710 личных подсобных хозяйств.

Значимые предприятия Хуторского сельского поселения: ЗАО «Уралбройлер», ООО «Песчаное», ООО «Кировское».
Сельхозпредприятия, КФХ , ЛПХ поселения производят зерновые культуры ( пшеницу, ячмень, рожь) , занимаются свиноводством , разведением крупного рогатого скота на молоко и мясо.

Примечания 

Муниципальные образования Увельского района
Сельские поселения Челябинской области